Positive Gaming iDance или просто iDance — четырёхпанельная танцевальная видеоигра от Positive Gaming, выпущенная в виде мультиплеерного программного обеспечения 18 ноября 2008 года. Впервые о разработке игры было заявлено 1 ноября 2007 года на официальном сайте компании Positive Gaming. Позднее (14 марта 2008 года) на тематической презентации во время чемпионата Евпропы по машинным танцам, состоявшемся в Амстердаме, широкой общественности впервые был продемонстрирован логотип будущей игры и раскрыты первые подробности. На настоящий момент известно, что в отличие от своего предшественника In the Groove, iDance не будет базироваться на движке StepMania. Первый релиз игры в виде мультиплеерного программного обеспечения запланирован на октябрь 2008 года. Выход аркадного автомата и консольных версий игры запланированы в 2009 году. По заверениям Positive Gaming каждые 6 месяцев к игре будут выпускаться новые наборы (паки) песен.

Список песен 
В первую версию игры вошла 101 музыкальная композиция:

См. также 
 Dance Dance Revolution
 In the Groove
 Pump It Up PRO
 Танцевальная платформа
 StepMania
 Bemani

Список использованных источников

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 Официальный сайт компании Positive Gaming
 Старейший русскоязычный сайт, посвящённый музыкальным и танцевальным играм — Крупнейшая база локаций с аркадными автоматами в России и СНГ, списки песен, единственный русскоязычный интернет-ранкинг
  — Русскоязычное ЖЖ сообщество, посвящённое iDANCE
  — Русскоязычное ЖЖ сообщество, посвящённое музыкальным и ритмическим играм

Танцевальные игры
Музыкальные игры
Компьютерные игры 2009 года